Het WTA-tennistoernooi van Madrid (officieel Mutua Madrileña Madrid Open) van 2010 vond plaats van 8 tot en met 16 mei 2010 in de Spaanse hoofdstad Madrid. Het was de tiende editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Madrid 2010. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

In het enkelspel won de ongeplaatste Franse Aravane Rezaï de derde titel uit haar carrière. Ze versloeg in de finale de als vierde geplaatste Venus Williams in twee sets. Op weg naar de finale had Rezaï al onder andere Justine Henin en Jelena Janković uitgeschakeld.

In het dubbelspel konden de als eerste geplaatste zussen Venus en Serena Williams hun favorietenrol waarmaken. Zij versloegen in de finale het als achtste geplaatste duo Gisela Dulko en Flavia Pennetta.

Enkelspel

Geplaatste speelsters 

De vier halvefinalistes van het WTA-toernooi van Rome 2010 kregen een bye voor de eerste ronde, wegens overlapping van de twee toernooien.

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Derde ronde
| RD4=Kwartfinale

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Vera Doesjevina
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Kirsten Flipkens
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 
| RD1-seed05= 
| RD1-team05=
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=WC
| RD2-team04= Peng Shuai
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=61
| RD2-score04-3=3
| RD2-seed05=13
| RD2-team05= Li Na
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=7
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= D Cibulková
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=5
| RD2-seed07= 
| RD2-team07= A Bondarenko
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= C Wozniacki
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=3
| RD2-score08-3= 
| RD3-seed01= 
| RD3-team01= S Peer
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=2
| RD3-score02-3= 
| RD3-seed03=13
| RD3-team03=  Li Na
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= A Bondarenko
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3= 
| RD4-seed01= 
| RD4-team01= S Peer
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=13
| RD4-team02= Li Na
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=4
}}

 Dubbelspel 

 Geplaatste teams 

 Prijzengeld en WTA-punten 

 Toernooischema 

 Finale 

 Onderste helft 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| RD1-seed01=8
| RD1-team01= Gisela Dulko  Flavia Pennetta
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Květa Peschke  Katarina Srebotnik
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=63
| RD1-score02-3= 
| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= Dinara Safina  Ágnes Szávay
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Akgul Amanmuradova  Hsieh Su-wei
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[8]
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Volha Havartsova  Alla Koedrjavtseva
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=61
| RD1-score05-3=[5]
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Anastasia Rodionova  Patty Schnyder
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=[10]

| RD1-seed09=7
| RD1-team09= Bethanie Mattek-Sands  Yan Zi
| RD1-score09-1=66
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Iveta Benešová 
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3=[1]
| RD1-seed11= 
| RD1-team11={{nowrap| Virginia Ruano Pascual  Meghann Shaughnessy}}
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=7
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=WC
| RD1-team12=
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=66
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Natalie Grandin  Abigail Spears
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Līga Dekmeijere  Alisa Klejbanova| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD2-seed01=8
| RD2-team01= G Dulko  F Pennetta
| RD2-score01-1=w
| RD2-score01-2=/
| RD2-score01-3=o
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= D Safina  Á Szávay
| RD2-score02-1= 
| RD2-score02-2= 
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= A Rodionova  P Schnyder
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=[10]
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= N Petrova  S Stosur
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=4
| RD2-score04-3=[6]
| RD2-seed05=7
| RD2-team05= B Mattek-Sands  Yan Zi
| RD2-score05-1='''7
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=[8]
| RD2-seed06= 
| RD2-team06=

Bron 
 Toernooischema WTA

Madrid 2010
Madrid